Kaibigan – tagalskie słowo oznaczające "przyjaciela"
 Program treningowy "Kaibigan" – program treningowy dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych
 Centrum Integracyjne "Kaibigan" – stowarzyszenie zajmujące się wykorzystaniem sztuk walki w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych